A Strange Adventure – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eaco Films
A Strange Adventure – cortometraggio del 1917 diretto da Marshall Neilan
A Strange Adventure – film del 1932 diretto da Phil Whitman e Hampton Del Ruth
 L'assassino della Sierra Nevada (A Strange Adventure) – film del 1956 diretto da William Witney